BSP steht für:
 Bahujan Samaj Party, eine indische Partei
 Banach-Saks property, eine mathematische Eigenschaft von Banachräumen, siehe Banach-Saks-Eigenschaft
 Bandscheibenprolaps, siehe Bandscheibenvorfall
 Bayer Pharma (ehemals Bayer Schering Pharma)
 Bayerische Staatspartei
 Billing and Settlement Plan, ein Abrechnungsverfahren zwischen Fluggesellschaften und Reiseagenturen in der Touristik
 Binary Space Partitioning, eine Technik zur Effizienzsteigerung der Darstellung dreidimensionaler virtueller Welten
 Bodenseeschifferpatent
 British Standard Pipe, britische Gewindenorm für Rohrverschraubungen, siehe Whitworth-Gewinde
 Bromsulfophthalein, ein Diagnostikum zur Überprüfung der Leberfunktion
 Bruttosozialprodukt, veraltete Bezeichnung für das Bruttonationaleinkommen
 Bulgarische Sozialistische Partei
 Bulk Synchronous Parallel Computers
 Bund Schweizer Planer, ein ehemaliger Berufsverband, siehe Fachverband Schweizer Planer
 BSP-12, ein Computer zur Bildübertragung und -bearbeitung
 BSP Business School Berlin, eine private Hochschule
 Business Server Pages, eine SAP-Technologie
 Board Support Package, ein Softwarepaket als Bindeglied zwischen Hardware und Betriebssystem, siehe Gerätetreiber

Bsp. steht für:
 Beispiel

bsp steht für:
 Baga Sitemu (ISO-639-3-Code), Dialekt des Baga-Dialektclusters der Baga (Volk) in Niederguinea

Siehe auch:

Abkürzung